Colonia Nueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Nueva, Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, 
 Colonia Nueva, Michoacán de Ocampo, Jungapeo, 
 Colonia Nueva, Veracruz, Tierra Blanca, 
 Colonia Nueva, Nayarit, La Yesca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar